Born Yesterday (1950), een Amerikaanse film uit 1950 van George Cukor
 Born Yesterday (1993), een Amerikaanse film uit 1993 van Luis Mandoki